Кубок Agon (Agon Cup; Agon-Kiriyama Cup) — один из основных японских турниров по игре го с быстрым контролем времени, организованный японской федерацией го Нихон Киин и организацией . Турнир проводится с 1994 года. До 1999 года он именовался кубком Acom, но затем сменил спонсора. Призовой фонд турнира составляет 10 000 000 иен.

Обладатели кубка

Примечания 

Титулы го
Мероприятия, регулярно проводимые с 1994 года
Соревнования по го в Японии